Zheng se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fa-Ke Zheng
 Leyi Zheng
 Le-Yi Zheng
 Quin Yan Zheng
 Xiao-Ting Zheng
 Zhonghua Zheng
 Zhe-Min Zheng